Сокур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези.
 Дуленкур-Сокур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна.
 Сокур-Кую, Ромашкине (до 1945 року — Сокур-Кую; крим. Soqur Quyu) — село Сакського району Автономної Республіки Крим.

Прізвище 

 Сокур Дмитро Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни
 Сокур Іван Тарасович (17 липня 1908 — 2 листопада 1994) — український зоолог та еколог, доктор біологічних наук, професор, один з провідних зоологів України.
 Сокур Микола Іванович — доктор технічних наук, професор.
 Сокур Петро Павлович (помер 14 травня 2020 на 75-му році життя) — український лікар і науковець, доктор медичних наук.